Гео́ргий Плато́нов:
 Платонов, Георгий Васильевич (1918—2006) — советский и российский философ, педагог.
 Платонов, Георгий Фёдорович (1923—2022) — советский подполковник, Герой Советского Союза.